Tilen ist ein slowenischer männlicher Vorname, abgeleitet von Ägidius. Namensträger sind folgende Personen:

 Tilen Bartol (* 1997), slowenischer Skispringer
 Tilen Debelak (* 1991), slowenischer Skirennläufer